Słomin peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
dans la voïvodie de Mazovie
 Słomin, village du powiat de Pruszków
 Słomin, village du powiat de Płock